Het ATP-toernooi van Barcelona 1993 (met de officiële naam Trofeo Conde de Godó) vond plaats van 5 tot en met 11 april 1993. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis in de Spaanse stad Barcelona.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona